Die 1. fotbalová liga 1963/64 war die 33. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 16. August 1963 und endete am 14. Juni 1964.

Meister wurde Titelverteidiger FK Dukla Prag.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die drei letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
 Jednota Košice wurde umbenannt in TJ VSS Košice

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1963/64
Fußballsaison 1963/64